Slovo bohemikum (mn. č. bohemika) má několik významů:

 bohemikum (bohemistika) – české slovo v cizojazyčném textu
bohemikum (dokument) – dílo, které je:
 je psáno česky
 má českého autora
 je vydáno na území českých zemí
 se zabývá českou problematikou
 kulturní předmět českého původu
 Bohemikum (geologie) – geologická jednotka Českého masivu
 Bohemika – sekce Svazu českých filatelistů, název stejnojmenného časopisu

Související články 
 Bohemicum, škola pro české a moravské bohoslovce v Římě z let 1884–1929, předchůdce papežské koleje Nepomucenum